Естекбай батыр (1650-1725) - батыр, один из героев национально-освободительной борьбы казахов с джунгарскими завоевателями.

Родился в 1650  в семье Беспая подрода Ормантай, рода Жагалбайлы.

Объединив роды Младшего жуза, вместе с Тотай батыром из подрода Аккожа приняли сражения на реке Баузда, приблизительно в 1725 году. Под его началом объединились войны Младшего и Среднего жуза, чтобы прекратить разорительные набеги калмыков и джунгар.  

Могила великого Естекбая батыра находится на вершине холма, около реки Баузда, недалеко от села Чапаевки, в Новоорском районе, Оренбургской области. 

19 августа 2014 года установлен памятный знак народному герою и указатель к его могиле, чтобы каждый желающий мог почтить память великого батыра.

На гранитной плите памятного знака есть надпись: «Народный герой Естекбай Беспаев-Батыр Ата защищал нашу землю от джунгаров-калмыков в 17-18 веках»

Место его захоронения мусульмане считают святым, поэтому сюда совершают паломничество жители не только Новоорского, но и соседних районов – Адамовского, Домбаровского, Светлинского, Ясненского, а также Казахстана.

Примечания 

Казахские батыры
Жагалбайлы
Младший жуз